Kamenný Most (okres Kladno), een Tsjechische gemeente in okres Kladno
 Kamenný Most (okres Nové Zámky), een Slowaakse gemeente in okres Nové Zámky